El término aprovechamiento puede referirse a:

aprovechamiento escolar
aprovechamiento (urbanismo)